Gnau ist der Familienname folgender Personen:

 Ewald Gnau (1853–1943; genannt der Rosenprofessor), deutscher Botaniker
 Ulrich Gnau, deutscher Handballspieler

Siehe auch:

 Genau